In 2016 werd het 96ste Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd gespeeld van 30 januari tot 8 mei. Internacional werd kampioen.

São Paulo en Novo Hamburgo kwalificeerden zich voor de Série D van zowel 2016 als 2017 door een competitieherstructurering.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er penalty's genomen, tussen haakjes weergegeven. 

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Gau